Mužská čtyřhra Hall of Open 2021 probíhala okolo poloviny července 2021. Do deblové soutěže newportského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu z roku 2019 byl španělsko-ukrajinský pár Marcel Granollers a Serhij Stachovskyj, jehož členové do turnaje nezasáhli.

Vítězem se stali Američané startující na divokou kartu William Blumberg a Jack Sock, kteří za 88 minut ve finále zdolali americko-kanadskou dvojici Austin Krajicek a Vasek Pospisil po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–6. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. První společnou účast tak proměnili v trofej. Sock na okruhu ATP Tour vybojoval patnáctý deblový titul. Pro 23letého Blumberga to bylo první takové turnajové vítězství, když odehrál teprve druhou čtyřhru na túře ATP. Bodový zisk jej posunul na nové žebříčkové maximum, 284. místo.

Nasazení párů 

  Marcus Daniell /  Ben McLachlan (1. kolo)
  Jonatan Erlich /  Santiago González (semifinále)
  Harri Heliövaara /  John-Patrick Smith (čtvrtfinále)
  Luke Bambridge /  Matt Reid (odstoupili)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Hall of Fame Open
ATP Tour 2021
Tenis v USA v roce 2021